Сергей Петрович Тургенев (1902, Москва — 1975, Москва) — советский .

Биография 
Родился в 1902 году в Москве. Сын офицера Петра Сергеевича Тургенева (1874—1943).

В 1926 г. окончил инженерно-строительный факультет МВТУ.

С 16 августа 1926 по 11 августа 1927 года работал в Управлении Волжского строительства Центробумтреста. В 1927 г. вместе с А. В. Швидковским выполнил проект насосной станции.

Вместе со своим младшим братом Николаем Петровичем Тургеневым в 1928 году был арестован по групповому делу. В 1929 г. сослан в Новосибирск. Освобождён в 1932. До 1933 года работал с Б. А. Гордеевым, разработал ряд крупных зданий в Новосибирске.

Вернулся в Москву.

Занимался преподаванием. Был профессором Московского архитектурного института.

Умер в Москве в 1975 году.

Сочинения 
 Архитектурное проектирование жилых зданий. М. О. Барщ, М. В. Лисициан, С. П. Тургенев, Н. В. Федорова ; Моск. архитектурный ин-т. Москва : Стройиздат, 1964.

Литература 
 И. В. Невзгодин. Конструктивизм в архитектуре Новосибирска. — Новосибирск, 2013.

Примечания 

Сергей Петрович
Выпускники МГТУ
Архитекторы СССР
Архитекторы Новосибирска
Архитекторы Москвы
Архитекторы-конструктивисты
Архитекторы русского авангарда
Преподаватели МАРХИ
Репрессированные в СССР